El Duque Enrique III de Brunswick-Luneburgo (* 1416, Grubenhagen - 20 de diciembre de 1464), de la Casa de Welf, fue un Duque de Brunswick-Luneburgo gobernante del ducal Principado de Grubenhagen entre 1427 y 1464.

Biografía 
Enrique era el mayor de los hijos del Duque Erico I de Brunswick-Grubenhagen y de Isabel de Brunswick-Göttingen, una hija de Otón el Malvado, Duque de Brunswick-Göttingen. Después de la muerte de su padre en 1427, gobernó conjuntamente con sus hermanos Ernesto II y Alberto II. Hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1437 estuvo bajo la tutela del Duque Otón II de Brunswick-Grubenhagen-Osterode. En el año 1447 estalló una disputa entre Enrique y el Landgrave Luis I de Hesse, quien estaba aliado con el Arzobispo de Maguncia y los duques de Göttingen. Luis y sus aliados asediaron el Castillo de Grubenhagen, pero a pesar de desplegar dos cañones, tuvieron que retirarse de nuevo. Incluso un ataque en Salzderhelden fue infructuoso. Enrique murió en 1464 y fue enterrado en el Alexanderstift en Einbeck. Fue sucedido por su hijo, Enrique.

Familia 
Enrique contrajo matrimonio con Margarita de Sagan (1415/25 - 9 de mayo de 1497), la hija del Duque Juan I de Sagan y de Escolástica de Sajonia-Wittenberg antes del 27 de junio de 1457. Él era su tercer marido. Tuvieron dos hijos:

 Otón (n. 1458; m. en la infancia)
 Enrique IV (1460-1526) desposó a Isabel de Sajonia-Lauenburgo (m. después del 7 de abril de 1542), hija del Duque Juan V de Sajonia-Lauenburgo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Cawley, Charles, Medieval Lands Project, Medieval Lands database, Foundation for Medieval Genealogy

Príncipes de Grubenhagen del siglo XV (casa de Welf)